Кент може да се отнася за:
 Кент – графство в Англия
 Кентуеър – кралство на ютите в днешна Югоизточна Англия

Личности 
 Джеймс Тейлър Кент (1849 – 1916) –американски лекар хомеопат
 Неждет Кент (1911 – 2002) – турски дипломат, баща на Мухтар Кент
 Мухтар Кент (р. 1952) – турско-американски бизнесмен
 Литературен герой
 Кларк Кент – официалното име на Супермен

География 
 Градове в САЩ
 Кент (Вашингтон)
 Кент (Кънектикът)
 Кент (Минесота)
 Кент (Ню Йорк)
 Кент (Охайо)

 Окръзи в САЩ
 Кент (окръг, Делауеър)
 Кент (окръг, Мериленд)
 Кент (окръг, Мичиган)
 Кент (окръг, Род Айлънд)
 Кент (окръг, Тексас)

Морско дело 
 ВМФ на Великобритания
 Броненосни крайцери тип „Кент“ – 10 единици, участвали в Първата световна война
 Кент (броненосен крайцер, 1901) – главен кораб на едноименния проект броненосни крайцери, участник в Битка при Фолкландските острови
 Тежки крайцери тип „Кент“ – 5 единици, участвали във Втората световна война

Вижте също 
 Норт Кент – канадски остров